Neberu: un corpo celeste nel poema babilonese Enūma eliš, associato al dio Marduk, generalmente ritenuto corrispondere al pianeta Giove
 Nibiru, album di Ozuna del 2019
 Nibiru (Sitchin), pianeta pseudoscientifico descritto dallo scrittore Zecharia Sitchin nella sua serie Earth Chronicles
 NiBiRu: Messaggero degli dei, videogioco d'avventura per PC